Denis Llorca (º  1949, [?]), un comédien et metteur en scène de théâtre français
 Ferran Torrent i Llorca (º  Sedaví), un écrivain espagnol de langue valencienne
  (1903, Valence 1997), violoniste et compositeur valencien-argentin
 José Pedro Pérez-Llorca (Rodrigo) (º  1940, Cadix), un homme politique espagnol
 Ludovic Llorca, "Llorca" (º  1974), un compositeur de musique électronique français
 Michel Llorca (192è-2007), un coureur cycliste français
 Odja Llorca (º ?, [?]), une comédienne française
 René Llorca, nom de scène: "Serge Lhorca" (1918, Vergt 2012, Antony), un acteur français
 Sara Llorca (º  1983, [?), une comédienne française de théâtre

Autres 

 Lorca (Murcie) ()

Voir aussi